Карл Винклер: Винклер, Карл Вильгельм (1813—1861) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Винклер, Карл Готтфрид Теодор (более известен под псевдонимом «Теодор Гель», ; 1775—1856) — немецкий писатель.
 Винклер, Карл Иванович (1845—1900) — инженер, заводчик, предприниматель, поставщик Двора Его Императорского Величества.

Примечания